Trefotsspår eller trefotsbana kan avse:

Spårvidd 891 mm - smalspårvidd i tre svenska fots bredd
Spårvidd 914 mm - smalspårvidd i tre engelska fots bredd